Het seizoen 1988/89 van de Overgangsklasse hockey bij de heren had Schaerweijde en Hattem als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1989/90. 

HOD, GHBS, Uden en Laren degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1988
Hockey in 1989
Overgangsklasse hockey